Геннадий Николаевич Петров:
 Петров, Геннадий Николаевич (род. 1940) — советский футболист.
 Петров, Геннадий Николаевич (1955—2011) — советский и российский учёный-филолог.